La Lietuvos krepšinio lyga 2009-2010 è stata la 17ª edizione del massimo campionato lituano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Lietuvos rytas Vilnius.

Regular season

Classifica

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
LKL MVP finali:  Martynas Gecevičius, Lietuvos rytas Vilnius

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
2009-2010